Српска лига Београд у сезони 2009/10. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

За сезону 2009/10.
БАСК из Београда је првак Српске лиге Београда. Дао је 49, а примио 35 гола, гол разлика 14 гола и освојио 58 бодова.

Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратило је 64.450 посетилаца, што чини просек од 283 гледалаца по утакмици, 2.182 по колу, односно 4.091 по клубу.
Највише гледалаца имао је клуб Ковачевац (Ковачевац) 7.750, а најмање имао је клуб Дорћол, Београда 2.200 гледалаца.
Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 974 жута и 61 црвена картона, или просечно 34,50 картона по колу, 64,69 картона по клубу и по утакмици 4,31 картона.
Голгетер  Српске лиге Београд проглашен је Ненад Јовановић из фудбалског клуба Синђелића из Београда са 19 голова.

У 20. колу било је 7 нерешених утакмица и само 1 победа домаћина.
Док су се на чело табеле смењивали Раднички (O), Шумадија (Ј) и Ресник (Р), БАСК (Београд) је чекао своју шансу.
У финишу такмичења у 29. колу избио је на прво место и победио за „прса”.

За сезону 2010/11.

Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 2008/09. следећи клубови су у овој променили ранг:
 Земун и Телеоптик   су се као првопласирани тимови из Српске лиге Београд преселили у Прву лигу Србије.
 ПКБ и Раднички са Новог Београда су као најлошије пласирани тимови Српске лиге Београд такмичење наставили у Београдској зони. Такође, из лиге је иступио и Лисовић.
 Вождовац и Хајдук са Лиона, као београдски тимови који су се нашли у зони испадања Прве лиге Србије, прешли су у Српску лигу Београд. 
 Ковачевац и Графичар су као најбоље пласирани тимови Београдске зоне изборили место у Српској лиги Београд.

Клубови

Резултати по колима (број гледалаца и играч утакимце)

Посећеност утакмица  
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

</div>

Жути и црвени картони
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Тим кола

Број играча за „Тим кола” по клубовима

Играчи који су били у тиму кола по клубовима  
159 различитих играча се нашло у тиму кола, просек по клубу 10 играча.
Из Радничког (Обреновац) 14 различитих играча се нашло у тиму кола.
Из Радничког (Обреновац) и Шумадије (Јагњило) по 6 играча је проглашено за играча кола.
Из Шумадије (Јагњило) 6 различитих играча је проглашено за играча кола.
Најбољи голгетер Српске лиге Београд Ненад Јовановић из фудбалског клуба Синђелића (Београд) 7 пута се нашао у тиму кола, а 2 пута је био играч кола.

Голгетер Српске лиге Београд
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2" style="text-align:center;"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
| align=center|1.||align=left |Ненад Јовановић||align=center|  ||Синђелић, Београд||align=center|19
|-	
|style="text-align:center;"|2.||align=left |Динчић||align=center||| Срем, Јаково||style="text-align:center;"|17
|-	
|rowspan="2" style="text-align:center;"|3.||align=left |Бранежац||align=center|  || Ковачевац, Ковачевац ||rowspan="2" style="text-align:center;"|15
|-	
|align=left |Игњатовић||align=center||| Шумадија, Јагњило
|-	
|style="text-align:center;"|4.||align=left |Василић||rowspan="2" align=center|||rowspan="2" | БАСК, Београд||style="text-align:center;"|12
|-	
|style="text-align:center;"|5.||align=left |Сташић||style="text-align:center;"|11
|-	
|rowspan="4" style="text-align:center;"|6.||align=left |Булатовић||align=center||| Дорћол, Београд||rowspan="4" style="text-align:center;"|10
|-	
|align=left |Бједов||rowspan="2" align=center|||rowspan="2" | Раднички, Обреновац
|-	
|align=left |Лечић
|-	
|align=left |Ратковица||align=center||| Ресник, Ресник
|-		
|align=right|...|| || || ||						
|}

Тренери Српске лиге Београд
{| class="wikitable"
|- style="background:#dcdbd6; text-align:left;"
|align=right| #||Име и презиме||style="text-align:center;"|Лого||style="text-align:left;"|Клуб	
|- align=left
| align=right|1.||Николић||align=center| ||БАСК, Београд
|- align=left
| align=right|2.||Војиновић||align=center| ||Београд, Београд
|- align=left
| align=right|3.||Горан Никић — Ђоловић||align=center| ||Дорћол, Београд
|- align=left
| align=right|4.||Воркапић||align=center| ||style="text-align: left" | ОФК Железничар, Београд
|- align=left
| align=right|5.||Хелц||align=center| ||Графичар, Београд
|- align=left
| align=right|6.||Ивковић||align=center| ||Вождовац, Београд
|- align=left
| align=right|7.||Ђокић — ?||align=center| ||Хајдук, Београд
|- align=left
| align=right|8.||Стева Глоговац||align=center| ||Палилулац, Крњача
|- align=left
| align=right|9.||Бујагић||align=center| ||ОФК Младеновац, Младеновац
|- align=left
| align=right|10.||Јовановић||align=center| ||Ковачевац, Ковачевац
|- align=left
| align=right|11.||Веселиновић||align=center| ||Раднички, Обреновац
|- align=left
| align=right|12.||Ђоловић — Живковић||align=center| ||Синђелић, Београд
|- align=left
| align=right|13.||Цветковић||align=center| ||Сопот, Сопот
|- align=left
| align=right|14.||Жикић — Кљајић||align=center| ||Срем, Јаково
|- align=left
| align=right|15.||Јеремић||align=center| ||Ресник, Ресник
|- align=left
| align=right|16.||Вишњић||align=center| ||Шумадија, Јагњило
|}

Позиције на табели по колима

Табела

Коначна

За сезону 2010/11.

КУП ФСС на подручју ФС Београда
Финале купа Београда одиграно је на игралишту Рада — „Краљ Петар Први”.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Сезона 2009/10 на srbijasport.net
 Списак фудбалских клубова у Србији
	

Српска лига Београд
Српске фудбалске лиге у сезони 2009/10.